Алан:
 Аланы — кочевые ираноязычные племена скифо-сарматского происхождения.

Имя 
 А́лан (Ален) — личное мужское имя кельтского происхождения.
 Ала́н — личное мужское имя осетинского или карачаево-балкарского происхождения.
 Алан — легендарный прародитель германских плёмен из рода Иафета.
 Алан-гоа — легендарная прародительница монгольских, калмыцких и бурятских родов.
 Алан Лилльский (ок. 1128—1202) — французский богослов.
 Алан Макруаири — правитель Гарморана в 1268—1290-х годах, брат короля Островов Дугала III.

Фамилия 
 Алан, Али Рыза (род. 1947) — турецкий борец вольного стиля и тренер.

Другое 
 Алан — практически вымершая порода собак.
 «Алан» — ансамбль народного танца, основанный в 1938 году.
 «Алан» — российская противоградовая ракета калибра 69-мм.
 Алан — гидрид алюминия (AlH3).
 «АлАн» — мини-футбольный клуб из Екатеринбурга, участник чемпионата России-1992/93.

Топоним 
 Алан — ударный кратер на видимой стороне Луны.

Населённые пункты

Франция 
 Алан — коммуна в департаменте Верхняя Гаронна, Франция.

Россия 
 Алан — улус в Хоринском районе Бурятии.
Татарстан
 Алан — деревня в Арском районе.
 Алан — деревня в Балтасинском районе.
 Алан — деревня в Мамадышском районе.
 Алан — село в Тюлячинском районе.
 Алан-Полян — село в Рыбно-Слободском районе.

См. также 
 Аланд
 Аллан